CMG est un code qui peut désigner :
 , dans l'État de São Paulo, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CMG, sigle composé des trois lettres C, M et G, peut faire référence à :
 China Media Group, société nationale chinoise de télévision et radios ;
Collège de la médecine générale ;
 Compagnons de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges ;
 Control moment gyroscope (en français, actionneur gyroscopique) ;
 Conservatoire de musique de Genève ;
 Corpus Medicorum Graecorum, une collection de textes médicaux grecs antiques.
 Complément libre choix du Mode de Garde, une prestation familiale française versée par les CAF et les MSA

Voir aussi 
 CMG N.V., une ancienne société néerlandaise cotée sur Euronext 100, qui a depuis fusionné dans LogicaCMG
 CMG C603, un cyclomoteur fabriqué en Algérie dans les années 1970, 1980 et 1990 par la société Cycma (Cycles-Motocycles et Applications, connue aussi sous le nom Constructions mécaniques de Guelma)